Laserpitium commune är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Laserpitium commune ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
commune